Monteleone kan avse:

 Monteleone di Fermo, en ort och kommun i provinsen Fermo i regionen Marche i Italien
 Monteleone d'Orvieto, en ort och kommun i provinsen Terni i regionen Umbrien i Italien
 Monteleone di Puglia, en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien
 Monteleone di Spoleto, en ort och kommun i provinsen Perugia i regionen Umbrien i Italien
 Monteleone Rocca Doria, en ort och kommun i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien
 Monteleone Sabino, en stad och kommun i provinsen Rieti, i regionen Latium i södra Italien
 Inverno e Monteleone, en stad och kommun i provinsen Rieti, i regionen Latium i södra Italien
 Villanova Monteleone, en ort och kommun i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien

Se även

 Monte Leone